Morawica heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Morawica (Powiat Kielecki), Stadt und Gemeindesitz im Powiat Kielecki der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Morawica (Liszki), Dorf im Powiat Krakowski der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Liszki